Claude Baty (né en 1947), pasteur protestant, président de la Fédération protestante de France ;
 Gaston Baty (1885-1952), metteur en scène, cofondateur du « Cartel théâtral » ;
  (mort en 1758), prêtre écossais de l'Église anglicane, écrivain ;
 Thomas Baty (1869-1954), expert en droit international et écrivain de science-fiction féministe anglais, connu sous le nom de plume Irene Clyde.

Voir aussi 
 Square Gaston-Baty, dans le  de Paris.
 , nom de famille et nom de lieux.
 , paronyme, nom de famille.